Спайон-коп () или просто коп — тип наклонных террас и трибун на спортивных стадионах, особенно распространённый в Великобритании. Их крутой наклон напоминает холм рядом с Ледисмитом в ЮАР, который был местом сражения за Спайон-Коп в январе 1900 года во время Второй англо-бурской войны.

Первое известное употребление термина относится к стадиону «Мэнор-Граунд», где в 1904 году играла команда «Вулвич-Арсенал». Местный журналист сравнил силуэт стоящих болельщиков с солдатами, стоящими на вершине холма Спайон-Коп во время знаменитого сражения на юге Африки.

Размер и расположение трибуны «Коп» разнится от стадиона к стадиону. Большинство из них расположены за воротами; именно там сосредоточены поющие болельщики британских клубов. Выглядит, как правило, так: одноярусная трибуна с традиционными террасами. Коп не обязательно самая большая трибуна на стадионе и не обязательно выделяется своей вместимостью (например, старый стадион «Честерфилд» вмещал всего несколько тысяч зрителей). В Британии после так называемого доклада Тейлора, рассматривавшего причины трагедии 1989 года, террасы были снесены и все места стали сидячими.

Наиболее знаменит своей неповторимой атомосферой «Коп» с поющими ливерпульскими болельщиками на стадионе «Энфилд». Болельщиков «Ливерпуля» в связи с этим называют копайтис. Чтобы не потерять эту атмосферу, владелец клуба решил отказаться от строительства нового, более вместительного стадиона.

Примечания

Литература 

 Inglis, Simon. The Football Grounds of England and Wales (Collins Willow, 1982)
 Kelly, Stephen F. The Kop, (Virgin Books, 2005)
 Pearce, James. How Kop tuned in to glory days, Liverpool Echo. 23 August 2006.
 Chapple, Mike. Spion Kop’s mixture of myth and magic Liverpool Daily Post, 25 August 2006.

ФК «Ливерпуль»
Стадионы